Osoby:
 Erich Raith – austriacki architekt
 Sissy Raith – niemiecka piłkarka nożna
 Thoma Raith – bohater książek
 Werner Raith – niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Reit
 Reith